Хокинс има више значења:
 Округ Хокинс (Тенеси)
 Хокинс (Тексас)
 Хокинс (Висконсин)